Brahmi bezeichnet:

Kleines Fettblatt, Pflanze aus der Familie der Wegerichgewächse (Plantaginaceae)
Brahmi-Schrift, alte indische Abugida-Schrift

Brahmi ist der Familienname folgender Personen:

 Azzedine Brahmi (* 1966), algerischer Hindernisläufer
 Mohamed Brahmi (1955–2013), tunesischer Politiker